Nada es igual puede referirse a:

Programa
 Nada es igual (programa de televisión), programa de televisión de TeleCinco - Estrenado en 2012;

Álbumes 
 Nada es igual (álbum de Luis Miguel), álbum de Luis Miguel - Publicado en 1996;
 Nada es igual (álbum de Franco De Vita), álbum de Franco De Vita - Publicado en 1999; 
 Nada es igual (álbum de Chenoa), álbum de Chenoa - Publicado en 2005;

Canciones 
 Nada es igual (canción de Alexandre Pires), canción de Alexandre Pires - Publicada en n/d;
 Nada es igual (canción de Franco De Vita), canción de Franco De Vita - Publicada en 1999;
 Nada es igual (canción de Intocable), canción de Intocable - Publicada en n/d;
 Nada es igual (canción de La Portuaria), canción de La Portuaria - Publicada en n/d;
 Nada es igual (canción de Los Bunkers), canción de Los Bunkers - Publicada en 2005;
 Nada es igual (canción de Luis Miguel), canción de Luis Miguel - Publicada en 1996;
 Nada es igual (canción de Miranda), canción de Miranda - Publicada en n/d.
 Nada es igual (canción de Kudai), canción de Kudai - Publicada en 2008;